Веремко Олександр Сергійович (* 1995) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Веремко Прокофій Андрійович (1902—1949) — працівник сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Веремко Сергій Миколайович (* 1982) — білоруський футболіст, воротар футбольного клубу «Мінськ» та, в минулому, національної збірної Білорусі.